Die Coppa Italia 1958, den italienischen Pokalwettbewerb 1958, gewann Lazio Rom. Die Laziali setzten sich im Endspiel gegen den AC Florenz durch und konnte die Coppa Italia zum ersten Mal überhaupt gewinnen. Mit 1:0 gewann die Mannschaft von Trainer Fulvio Bernardini das Finale. Es war die erste Austragung der Coppa Italia seit fünfzehn Jahren. Die Auflage 1942/43 hatte der AC Turin siegreich gestaltet, der dadurch 1958 als Titelverteidiger ins Rennen ging. Für Torino kam das Aus diesmal jedoch bereits in der Gruppenphase als Zweiter hinter Lokalrivale Juventus Turin.

Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Gruppe 5 

|}

Gruppe 6 

|}

Gruppe 7 

|}

Gruppe 8 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Siehe auch 
 Serie A 1958/59

Weblinks 
 Informationen zur Coppa Italia auf rsssf.com

1958
Fußballsaison 1958